

Patronyme 

 Adílson Batista (né en 1968), joueur puis entraîneur de football brésilien ;
 Amado Batista, (né en 1951), chanteur et violoniste brésilien
 Angel Batista, personnage de la série télévisée Dexter ;
 Celia Claudia Cambara Batista (née en 1979), pianiste cubaine ;
 Fulgencio Batista (1901-1973), homme d'État cubain ;
 Marta Fernandez Miranda de Batista (1923-2006), son épouse ;
 Giselle Batista (née en 1986), actrice brésilienne ;
 Heley de Abreu Silva Batista (1974-2017), éducatrice brésilienne ;
 João Batista da Silva (né en 1955), footballeur brésilien ;
 João Batista Viana dos Santos (né en 1961), footballeur brésilien ;
 João Paulo Batista (né en 1981), basketteur brésilien ;
 Joênia Batista de Carvalho (né en 1974), avocate brésilienne d'origine Indienne ;
 José Batista (né en 1962), joueur puis entraîneur de football uruguayen ;
 Lucílio Batista (né en 1965), arbitre de football portugais ;
 Michelle Batista (née en 1986), actrice brésilienne ;
 Miguel Batista (né en 1971), joueur de baseball dominicain ;
 Ruslán Batista (né en 1983), footballeur cubain ;
 Sergio Batista (né en 1962), joueur puis entraîneur de football argentin.

Pseudonyme 

 Batista est le pseudonyme de David Bautista (né en 1969), lutteur WWE ;

Prénom 
 Batista est un prénom masculin basque. L'équivalent du prénom est « Bautista » en espagnol ou « Baptiste » en français. La variante est Ugutz.

Références 

Homonymie de prénom
Prénom basque masculin
Prénom masculin
Patronyme hispanique